Енгранд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Енгранд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Енгранд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна